(né le  à Kushiro au Japon) est un joueur professionnel de hockey sur glace japonais.

Carrière de joueur
Après avoir joué au niveau universitaire au Japon, il participa au Championnat du monde de hockey en 2003. Il fit ses débuts en Amérique du Nord lors de la saison 2003-04. Il joua alors pour 3 équipes différentes dans la East Coast Hockey League. Ses débuts difficiles le convainquit de retourner jouer dans son pays natal. Il se joint alors Kokudo Ice Hockey Team de l'Asian League. Outre le Championnat du monde de hockey en 2003, il participa aussi aux Championnats de 2004, 2006 & 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003||Waseda University de Tokyo||Japon|| || || || || || || || || ||
|- 
|rowspan="3"|2003-2004||Rivermen de Peoria||ECHL||4||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|- 
|Checkers de Charlotte||ECHL||24||5||6||11||6||-||-||-||-||-
|- 
|Lynx d'Augusta||ECHL||12||1||1||2||4||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Kokudo Ice Hockey Team||Asia League||35||9||14||23||8||-||-||-||-||-
|- 
|2005-2006||Kokudo Ice Hockey Team||Asia League||24||7||2||9||20||12||3||1||4||6
|-
|2006-2007||Seibu Prince Rabbits||Asia League||34||14||31||45||32||7||4||3||7||2
|- 
|2007-2008 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||29 ||12 ||13 ||25 ||22 ||4 ||3 ||0 ||3 ||2
|-
|2008-2009 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||35 ||12 ||16 ||28 ||28 ||11 ||5 ||6 ||11 ||10
|- 
|2009-2010 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||35 ||18 ||20 ||38 ||30 ||9 ||4 ||4 ||8 ||2
|-
|2010-2011 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||34 ||20 ||28 ||48 ||18 ||4 ||3 ||4 ||7 ||0
|-
|2011-2012 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||36 || 16 || 23 || 39 || 16 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2012-2013 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||36 || 17 || 32 ||49 || 24 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
|2013-2014 || Nippon Paper Cranes ||Asia League ||31 || 19 || 11 || 30|| 8 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
|2014-2015 ||Oji Eagles ||Asia League ||48  || 18 || 43 || 61 || 16 || 3 || 2 || 0 || 2 || 2 
|-
|2015-2016 ||Oji Eagles ||Asia League ||48 || 10 || 33 || 43 || 30 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2  
|-
|2016-2017 ||Oji Eagles ||Asia League ||45 || 15 || 23 || 38 || 14 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0 
|-
|2017-2018 ||Oji Eagles ||Asia League ||28  || 14 || 15 || 29 || 12 || 11 || 2 || 4 ||	6 || 2 
|-
|2018-2019 ||Oji Eagles ||Asia League ||30 || 7 || 11 || 18 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2019-2020 ||Oji Eagles ||Asia League ||36 || 9 || 16 || 25 || 4 ||3 || 0 || 1 || 1 || 2

Internationales 

|2000 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior C || 4 || 2 || 5 || 7 || 0 ||align="left"|' Médaille de bronze
|- 
|2001 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde junior div. 2 || 4 || 6 || 4 || 10 || 0 ||align="left"|  Médaille d'or
|-
|2003 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 ||align="left"| 
|- 
|2004 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"| 
|-
|2006 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2007 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2008 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2009 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 3 || 2 || 5 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze

Équipes d'étoiles et Trophées
2007 : remporte la médaille de bronze au Championnat du monde de hockey sur glace de Division 1 (groupe B) avec l'équipe du Japon.

Notes et références 

Naissance en juin 1981
Naissance à Kushiro
Joueur international japonais de hockey sur glace
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Seibu Prince Rabbits
Joueur des Nippon Paper Cranes
Joueur des Oji Eagles
Attaquant de hockey sur glace